Actor Venezolano nacido en 1959, se ha destacado sobre todo en Teatro, comenzó su carrera actoral a los 42 años, pues se había dedicado siempre a su vida profesional del área de sistemas de computación, comenzó en área actoral como aficionado de la mano de Grupo Skena participando en obras como:
ARSENICO Por Compasión de Josheps Kesserling, Personaje MORTIMER, Dirección Basilio Alvarez.

Luego perteneció al Caracas Theater Club participando en obras como:

Cuatro corazones con freno y marcha atrás de Jardiel Poncela Dirección Carmelo Castro 2006.
Ruido de Piedras de Jhonny Gavlosky, Personaje OFICIAL, Dirección: IVES BITTON, Ganador del premio Mejor Actor de Reparto del FESTIVAL DE TEATRO INTERCLUBES 2007.
Romance de David Mamet, Dirección Melissa Wolf, personaje Bernard 2009.
Guantanamo, Victoria Brittain y Gillian Slovo, Dirección Vladimir Vera, Personaje Mr. Begg 2010.
El día Que me Quieras, Jose Ignacio Cabrujas, Dirección Jose Francisco Silva, Personaje Mr. Placido Ancizar 2012.
Rumores,  de Neil Simon, dirección de Hernan Marcano, Personaje Lenny Gants 2014.

Ha participado en varias Telenovelas entre ellas:

2005-2006  AMANTES, Personaje Medico de Camorucal, 12 capítulos, Producción RCTV.
2007 Los Declaro Marido y mujer,  personaje GERBASI, 10 capítulos Producción de RCTV.
2007 Novela Mi prima Ciela, personaje Marcial producción RCTV, 15 capítulos. 

Ha participado en numerosos comerciales de TV entre otros:

TUBRICA, PVC tubos plásticos,  Productoras SODA, 2007.
BANESCO, Locos de Banesco, acciones preferidas,  PSIQUIATRA, Productora 35mm 2008.
Nevex, Camisa Blanca, personaje el Jefe , Los Sopranos Filman 2008.
BANCORO, Confianza a ciegas,  Personaje Ciego, 2010.
Colchones Paradise, Versión Experto, 2010.

Últimamente retirado del mundo de la televisión y dedicado a su labores empresariales, fue llamado para la serie los secretos de lucia (2013), interpretando a Vassily y producida por Venevision.